Майкл Алан Уэлш (; род. 25 июля 1987) — американский актёр, известный по ролям Люка Джирарди в сериале «Новая Жанна д’Арк» и Майка Ньютона в фильме «Сумерки».

Биография 
Майкл Уэлш родился в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Карьера 
В десять лет Майкл уже приступил к съёмкам в кино, начав с телесериалов. К подростковому возрасту он появился более, чем в тридцати проектах. В 1998 году он снялся в фантастическом фильме «Звёздный путь: Восстание», в 2000 году —в боксерской драме П. Дэвида Эберсоула «Бей правой!», а в 2002 году — в фильме «Кукольный ангел» Александра Джонстона. Также Уэлш работал как актёр озвучивания, среди таких его работ — мультфильмы Rocket Power: Race Across New Zealand и «Волшебное Рождество у Микки».

Уэлш получил известность благодаря роли младшего брата главной героини Джоан, Люка Джирарди, в сериале «Новая Жанна д’Арк», в котором он снимался в 2003—2005 годах. В 2008 году он сыграл Майка Ньютона в фильме «Сумерки» Кэтрин Хардвик. Эта роль окончательно закрепила за молодым актёром звёздный статус. Впоследствии Майкл играл этого персонажа в сиквелах «Сумерок» — «Сумерки. Сага. Новолуние», «Сумерки. Сага. Затмение» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1».

Кроме кино, Майкл Уэлш увлечён музыкой — он с детства играет на ударных, время от времени появляясь с концертами своей группы, в которой состоит и его друг, актёр Джои Зиммерман.

Избранная фильмография

Ссылки 

Дети-актёры США